Ulbra TV é uma emissora de televisão brasileira sediada em Canoas, porém concessionada em Porto Alegre, respectivamente cidade e capital do estado do Rio Grande do Sul. Opera no canal 48 (50 UHF digital), e é afiliada à TV Cultura. Pertence à Ulbracom, empresa de comunicação mantida pela Universidade Luterana do Brasil, a quarta maior universidade privada do país. Foi uma emissora de televisão independente entre 2004 e 2014, tendo conquistado inclusive afiliadas em algumas localidades do país. Seus estúdios estão no Prédio 16 (antigo Museu de Tecnologia) do campus da Ulbra, no bairro São José, em Canoas, e sua antena de transmissão está no alto do Morro da Polícia, em Porto Alegre.

História

Independente (2004–2014) 
A emissora entra no ar, ainda em caráter experimental, no dia 26 de novembro de 2004, exibindo programas jornalísticos locais e outros produzidos pela então STV (atual SescTV). Porém, o momento experimental durou pouco. Em 1º de maio de 2005, a emissora começou a destacar seus programas locais, e a apresentar as primeiras séries na faixa Do Baú e filmes no Cine 48. Na época, eram exibidas séries como A Feiticeira, Família Buscapé, Perdidos no Espaço, Chaves e MacGyver. No mês seguinte, em 2 de junho, a emissora passa a transmitir sua programação 24 horas interruptas por dia. Em 16 de agosto, no aniversário da Universidade Luterana do Brasil, seus então 80 funcionários comemoravam oficialmente o lançamento da nova emissora. Eles já produziam 6,5 horas da programação diária, entre as 27 atrações da grade.

Nessa época, a rádio Pop Rock FM se aproximou da televisão ao colocar no ar o Pop Rock na TV. Entre a miríade de programas locais, uma diversidade de assuntos: o automobilístico Motor & Cia, os jovens Garagem (música) e Mistura Fina (entrevistas), os artísticos Oficina de Arte (artes visuais) e Boca de Cena (teatro), Start Game, Ulbratech, Ecotrip e Manobra (esportes radicais), Saúde em Foco, Fato (informativo), entre outros. Nesse período, o slogan do canal era "A TV que vê diferente", pois tinha como público-alvo os jovens, sempre afeitos às novidades.

À medida que diversificava a programação e conquistava outros públicos, principalmente com as séries e os filmes clássicos, a diretoria do canal repensou seu propósito. A Ulbra TV passou a ser completamente gaúcha por ter-se tornado, com a venda da TV Guaíba para uma grande rede brasileira, o único canal da região metropolitana de Porto Alegre estritamente local e desvinculado dos grandes conglomerados de comunicação.

Em 2007, com sede nova, a Ulbra TV comemorou seus três anos junto a importantes nomes da comunicação gaúcha: Bibo Nunes, Marley Soares, Maria do Carmo Bueno, Luiz Carlos Reche e José Silvas, que estrearam os primeiros programas ao vivo, trazendo mais inovação à programação desta TV completamente gaúcha.

Um dos principais destaques dessa nova fase foi a estreia do primeiro telejornal diário ao vivo da emissora, no dia 2 de maio daquele ano, então com apresentação de Maria do Carmo Bueno. Também em 2007 estreava o Prédio 11, programa produzido pelo Núcleo de Produção Audiovisual do Curso de Comunicação Social da Ulbra e apresentado pelos alunos da universidade.

No ano de 2008, o slogan da emissora passou a ser "Uma TV para Todos", devido à multiplicidade de atrações: desenhos atuais e clássicos; os grandes sucessos do cinema e os maiores astros e estrelas nas sessões de filmes; séries aclamadas pelo público e pela crítica; jornalísticos que deixam sempre o povo gaúcho atualizado; além dos já tradicionais programas de variedades da casa. No mesmo ano, uma outra mudança: o programa sobre automobilismo passava a se chamar Ulbra Motors, com apresentação de Paulo Bogado.

O ano de 2009 foi, entretanto, mais especial para a Ulbra TV. Era o ano do quinto aniversário da emissora, meia década fazendo uma programação alternativa para os gaúchos. Um ano cheio de comemorações e da certeza de que a emissora se consolidava ainda mais.

A principal comemoração foi a entrada da Ulbra TV na teledramaturgia, em dezembro, com a exibição de sua primeira minissérie, a Parada 90, mais um espaço para o mercado audiovisual local. Com direção e roteiro de Maurício Gyboski e trazendo no elenco jovens talentos locais, como Pedro Tergolina e Nadinne de Oliveira, e os consagrados atores gaúchos Rogério Beretta, Artur José Pinto, Nadya Mendes e Ingra Liberato, “Parada 90” foi a grande atração dos cinco anos da emissora.

2010 continuou sendo um ano de mudanças e estreias na emissora. Duas delas no mês de abril: os Pingos de Café na TV e o Repórter Universitário. O primeiro programa leva drops diários ao vivo, de cinco minutos, direto dos estúdios do Cafezinho, na Pop Rock FM. Já o segundo é a consolidação do projeto de ligação entre faculdade e TV. O programa trata de pesquisas realizadas dentro da universidade, mostrando ainda suas repercussões sociais. Produzido e apresentado pelo estudante de jornalismo Rafael Freitas, o RU é um programa estilo grande reportagem, onde um único tema é visto por vários ângulos.

Ainda no primeiro semestre, o Ulbra Motors voltou repaginado com novo apresentador, Celso Ferlauto, e passando a se chamar Ulbra Motors – Veículos e Velocidade, sempre trazendo as grandes novidades do mercado automobilístico. Em setembro do mesmo ano, a Ulbra TV passa a ser parceira da Rede Bandeirantes, passando a exibir matérias produzidas pela equipe de reportagem da emissora e as novelas Os Imigrantes e Meu Pé de Laranja Lima. 

Em 8 de outubro de 2012, a Ulbra TV ganha mais uma afiliada, a TV Cidade, da cidade catarinense de Joaçaba, que transmitia seu sinal para a região meio-oeste do Estado através de canal a cabo. A afiliação foi desfeita em 2014. Em 2013, o sinal da emissora via satélite sai do ar, deixando suas retransmissoras pelo Brasil sem sinal. A emissora sai da sua sede em Porto Alegre, retornando para o campus da universidade em Canoas.

TV Cultura (2014–presente) 
Em 18 de dezembro de 2013, a direção da Ulbra TV assinou um contrato com a TV Cultura, e a partir de 6 de janeiro de 2014, a emissora gaúcha passa a retransmitir a Cultura. Com a afiliação, vários programas locais saem do ar, permanecendo apenas o Cadeira Cativa e o Toque de Vida, programa mais antigo da emissora. Em abril, é criado o primeiro programa após a afiliação, o jornalístico Conexão RS.

Sinal digital 

A emissora passou a operar no sinal digital, ainda em fase de testes, no dia 11 de novembro de 2016, com imagens em aspecto SD, porém, desde 27 de agosto de 2020 migrou ao HD.

 Transição para o sinal digital
Com base no decreto federal de transição das emissoras de TV brasileiras do sinal analógico para o digital, a Ulbra TV, bem como as outras emissoras de Porto Alegre, cessou suas transmissões pelo canal 48 UHF no dia 14 de março de 2018, seguindo o cronograma oficial da ANATEL.

Programas 
Além de retransmitir a programação nacional da TV Cultura, a Ulbra TV produz os seguintes programas:

 Adri & Rafa Pelo Mundo
 Cadeira Cativa
 Conexão RS
 Destaque Brasil
 Fala Rio Grande
 Gaúcho Coração
 Papo Certo
 Prédio 11
 Rio Grande Agora
 Toque de Vida

Diversos outros programas compuseram a grade da emissora e foram descontinuados:

 2 Toques
 A Rede Aquarius na TV
 Atividade
 Bibo Nunes Show
 Boa Tarde
 Cidades
 Cine 48
 Consumidor Brasil
 Contos de Fada
 Conversa de Bar
 Cristo Para Todos
 De Bem com a Vida
 Desafio
 Diversidade
 Do Baú
 Dois Toques
 Domínio Público
 EAD na TV
 Encontro com Os Serranos na TV
 Entre Elas e Deus
 Fogo de Chão
 Fora de Série Doc / Fora de Série Show
 Galerinha em Cena
 Garajão Ulbra TV
 Guerrilheiros da Notícia
 Informação
 Insônia
 Insônia Class
 Interação
 Made in Japan
 Máquinas
 Mistura Fina
 Oficina de Arte
 Orquestra de Câmara da Ulbra
 Palquinho Ulbra TV
 Parada 90
 Pingos de Café na TV
 Pop Rock na TV
 Preliminar
 Repórter Universitário
 Ronda Gaúcha
 Sabatina Ulbra TV
 Saúde em Foco
 Serestas
 Sessão Ação
 Sessão Galerinha
 Tarde Toon
 Tudo Para Mulher
 Tribuna Tricolor
 Tudo em Casa
 TV Inter
 Ulbra Conhecimento
 Ulbra Motors - Veículos e Velocidade
 Ulbra Notícias
 Ulbra News
 UlbraTech
 Ulbra TV Esportes
 Versão Brasileira
 Virando a Mesa

Retransmissoras 
 Cachoeira do Sul - 49 UHF
 Candelária - 39 UHF
 Carazinho - 48 UHF
 Jaguarão - 6 VHF
 Marques de Souza - 13 VHF
 Osório - 41 UHF
 Pântano Grande - 5 VHF
 Rio Pardo - 29 UHF
 Ronda Alta - 7 VHF
 Travesseiro - 11 VHF

Afiliadas 
Em sua fase como emissora independente, a Ulbra TV chegou a contar com afiliadas em algumas partes do Brasil.

Controvérsias 
Em 12 de dezembro de 2016, durante o programa Cadeira Cativa, o ex-presidente do Sport Club Internacional Fernando Miranda, desferiu um soco no comentarista Julio Ribeiro ao vivo. Os dois se desentenderam durante debate sobre o momento do Internacional. O apresentador do programa, Luiz Carlos Reche, tentou conter os ânimos exaltados, mas Fernando se levantou da cadeira e partiu para a agressão. O programa saiu do ar quando outros jornalistas tentaram conter a confusão. "Infelizmente acontece, os nervos estão à flor da pele, o presidente se sentiu ofendido e acabou partindo para as vias de fato [...] Fazer o quê, aconteceu. Peço desculpas", disse Reche, o apresentador, ao fim do programa.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Universidade Luterana do Brasil
Ulbra TV
Ulbra TV
Mídia de Canoas
Canais de televisão universitários do Brasil
Canais de televisão fundados em 2004